Памятники истории и культуры Екатеринбурга — здания, скульптуры, места и сооружения, внесённые в государственный перечень объектов культурного наследия. Всего в Екатеринбурге по состоянию на конец 2021 года официально числится 801 объект культурного наследия.

Общая характеристика 
По состоянию на декабрь 2020 года в Екатеринбурге официально насчитывался 801 объект культурного наследия (в том числе 601 дом). Местные активисты в 2020 году провели визуальный осмотр объектов и выяснили следующее:
 379 объектов культурного наследия выглядели удовлетворительно;
 117 объектов культурного наследия имели дефекты;
 38 домов находились в руинированном состоянии;
 56 домов числились в реестре, но отсутствовали физически;
 25 объектов находились не в открытом доступе и их состояние оценить внешне не удалось.

Число объектов культурного наследия в Екатеринбурге (внесённых в государственный реестр) остаётся стабильным. Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области сообщило, что за период с 20 февраля 2016 года по 6 декабря 2021 года включило в реестр 6 объектов культурного наследия в Екатеринбурге. За этот же период из реестра на основании распоряжений Правительства Российской Федерации исключили 5 объектов культурного наследия.

Перечень памятников истории и культуры Екатеринбурга 
Список памятников истории и культуры Екатеринбурга (по состоянию на 2007 год):

Объекты культурного наследия, включённые в государственный реестр в 2016—2021 годах

Временно включённые в список культурного наследия памятники (выявленные объекты культурного наследия)

См. также 
 Памятники истории и культуры Свердловской области

Примечания 

Достопримечательности Екатеринбурга
Региональные объекты культурного наследия в Екатеринбурге